BMW Malaysian Open 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu WTA Malaysian Open rozgrywany w dniach 14–20 kwietnia 2014 roku w Kuala Lumpur na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Malezji